George Anderson (1891–1958) kanadai pilóta
 George Anderson (1893–1959) brit labdarúgó